Korvet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Korvet, Korpo, Åboland, 
 Korvet, Nagu, Åboland,

Se även
Korvett

Robotskapade Finlandförgreningar